Stir It Up – singolo di Bob Marley del 1973
 Stir It Up – singolo di Patti LaBelle del 1985